William Howells ist der Name folgender Personen:

* William Howells (Uhrmacher), englischer Uhrmacher 
 William Dean Howells (1837–1920), US-amerikanischer Schriftsteller
 William W. Howells (1908–2005), US-amerikanischer Anthropologe und Hochschullehrer